New Year’s Day – sonet Algernona Charlesa Swinburne’a
 New Year’s Day – singel U2
 New Year’s Day – singel Taylor Swift
 New Year’s Day – piosenka Bon Jovi
 Nowy rok (ang. New Year’s Day) – amerykański film z 1989
 New Year’s Day – brytyjski film z 2001